Lava (Belgisch tijdschrift), Belgisch marxistisch tijdschrift
 Lava (Nederlands tijdschrift), ledenmagazine van de Jonge Socialisten
 Lava (literair), Nederlands literair tijdschrift